Heinimann ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Heinimann (* 1956), Schweizer Schauspielerin
 Felix Heinimann (1915–2006), Schweizer klassischer Philologe
 Siegfried Heinimann (1917–1996), Schweizer Romanist